Trouille steht für:

 Trouille (Fluss), Nebenfluss der Haine in Belgien
 Clovis Trouille (1889–1975), französischer Maler und Restaurator